Э́ктов (Э́ктова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Эктов, Василий Петрович (1929—2021) — советский и российский конструктор.
 Эктов, Евгений Александрович (род. 1986) — казахстанский легкоатлет.

 Эктова, Ирина Андреевна (в девичестве Литвиненко; род. 1987) — казахстанская легкоатлетка.